Chibuto steht für:

 Chibuto, eine Stadt in Mosambik
 Chibuto (Distrikt), ein Distrikt in Mosambik

Siehe auch:
 Chibutu